Blue Steel bezeichnet:
 einen Western von 1934: Showdown am Adlerpaß
 einen Thriller von 1990: Blue Steel (Film)
 eine britische Luft-Boden-Rakete: Avro Blue Steel